Милитося́н () — армянская фамилия.

 Милитосян, Вардан Ишханович (1950—2015) — советский и армянский штангист и тренер.
 Милитосян, Исраел Николаевич (род. 1968) — советский и армянский тяжелоатлет.